Gregorio López es el nombre por el que se conoce tanto a...

Gregorio López (militar) (1857 - 1927), militar y gobernador Argentino.
Gregorio López (jurista) (1496 - 1560), humanista, jurista y abogado Español.